El término Tía Rosa puede referirse:

a Rosa María Campo Pérez, cantante y compositora cubana, conocida como Tía Rosa;
a Tía Rosa, marca comercial de pan dulce de Grupo Bimbo.